Bechtoldt ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Bechtoldt (1911–1990), deutscher Publizist und Politikwissenschaftler
 Toni Amadeus Bechtold (* 1986), deutscher Jazzmusiker
 Wolfgang Bechtoldt (1922–1986), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Bächtold
 Bechtold